Thunder Road steht für:

 Thunder Road (Carowinds), Holzachterbahn in North Carolina, Vereinigte Staaten
 Thunder Road (Lied), Song von Bruce Springsteen (1975)
 Thunder Road (1958), amerikanischer Spielfilm von Robert Mitchum
 Thunder Road, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Der Chaos-Cop